Kaibon kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Kaibon (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kaibon (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur),

Nordkorea 

 Hoemul-li, samhälle, Hambuk, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nordkoreaförgreningar